Brough – miasto w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Brough – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Brough – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)